Hlavní nádraží je název některých železničních stanic ve velkých městech, které slouží jako centrální stanice daného města.

Hlavní nádraží v Česku 
 Brno hlavní nádraží
 Česká Lípa hlavní nádraží
 Děčín hlavní nádraží
 Hradec Králové hlavní nádraží
 Karviná hlavní nádraží
 Kutná Hora hlavní nádraží
 Mladá Boleslav hlavní nádraží
 Nymburk hlavní nádraží
 Olomouc hlavní nádraží
 Ostrava hlavní nádraží
 Pardubice hlavní nádraží
 Plzeň hlavní nádraží
 Praha hlavní nádraží
 Prostějov hlavní nádraží
 Trutnov hlavní nádraží
 Ústí nad Labem hlavní nádraží

Železniční stanice na Slovensku s označením „hlavná stanica“ v názvu 
 Bratislava hlavná stanica
 Železničná stanica Košice – dříve též Košice hlavná stanica

Stanice v německy mluvících státech 
 Wien Hauptbahnhof (Vídeň hlavní nádraží)
 München Hauptbahnhof (Mnichov hlavní nádraží)
 Nürnberg Hauptbahnhof (Norimberk hlavní nádraží)
 Frankfurt (Main) Hauptbahnhof (Frankfurt nad Mohanem hlavní nádraží)
 Wiesbaden Hauptbahnhof
 Köln Hauptbahnhof (Kolín n/Rýnem hlavní nádraží)
 Zürich Hauptbahnhof (Curych hlavní nádraží)
 Dresden Hauptbahnhof (Drážďany hlavní nádraží)
 Berlin Hauptbahnhof (Berlín hlavní nádraží)
 Berlin Ostbahnhof (Berlín východní nádraží), v letech 1987–1998 neslo název Berlin Hauptbahnhof (Berlín hlavní nádraží).
 Hannover Hauptbahnhof (Hannover hlavní nádraží)
 Hamburg Hauptbahnhof (Hamburk hlavní nádraží)

Stanice v Polsku 
 Bielsko-Biała Główna (Bílsko-Bělá hlavní nádraží)
 Bydgoszcz Główna (Bydhošť hlavní nádraží)
 Gdańsk Główny (Gdaňsk hlavní nádraží)
 Gdynia Główna (Gdyně hlavní nádraží)
 Iława Główna (Iława hlavní nádraží)
 Kłodzko Główne (Kladsko hlavní nádraží)
 Kraków Główny (Krakov hlavní nádraží) 
 Łowicz Główny (Łowicz hlavní nádraží)
 Olsztyn Główny (Olštýn hlavní nádraží)
 Opole Główne (Opolí hlavní nádraží)
 Piła Główna (Piła hlavní nádraží)
 Podkowa Leśna Główna (Podkowa Leśna hlavní nádraží)
 Poznań Główny (Poznaň hlavní nádraží)
 Przemyśl Główny (Přemyšl hlavní nádraží)
 Rzeszów Główny (Řešov hlavní nádraží)
 Sosnowiec Główny (Sosnovec hlavní nádraží)
 Szczecin Główny (Štětín hlavní nádraží)
 Toruń Główny (Toruň hlavní nádraží)
 Wałbrzych Główny (Valbřich hlavní nádraží)
 Wrocław Główny (Vratislav hlavní nádraží)
 Warszawa Centralna (Varšava ústřední nádraží)

Stanice v ostatních zemích 
 Milano Centrale (Milán hlavní nádraží)
 Amsterdam Centraal (Amsterdam hlavní nádraží)
 Grand Central Terminal (Newyorské hlavní nádraží)

Ostatní 
Název Hlavní nádraží nesou stanice a zastávky městské hromadné dopravy v mnoha městech:
 Hlavní nádraží (stanice metra) – stanice metra v Praze na lince C
 Hlavní nádraží (terminál MHD v Brně) – přestupní uzel v Brně pro tramvaje, trolejbusy a autobusy
Jiné užití
 Hlavní nádraží (komiks) – komiks Jaroslava Rudiše a Jaromíra Švejdíka
 Hlavní nádraží (film, 1953) – italsko-americký film režiséra Vittoria De Siky z roku 1953
 Hlavní nádraží (film, 1998) – brazilsko-francouzský film režiséra Waltera Sallese z roku 1998